Суперкубок Іспанії з футболу 2004 — 19-й розіграш турніру. Матчі відбулись 21 і 24 серпня 2004 року між чемпіоном Іспанії клубом Валенсія та володарем кубка Іспанії клубом Реал Сарагоса.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на soccerway 

2004
Іспанія
2004 в іспанському спорті